Континентальный кубок по хоккею с шайбой 2003/2004 — 7-й розыгрыш Континентального кубка под эгидой ИИХФ, который прошёл с 26 сентября 2003 года по 11 января 2004 года.

Участвующие команды 

В розыгрыше Континентального кубка по хоккею с шайбой 2003/2004 приняло участие 39 команд из 25 стран. 20 команд начали турнир с первого раунда, 11 команд со второго, 4 команды с третьего, и 4 команды были допущены без отбора в Суперфинал. Финальный турнир прошёл в городе Гомель Белоруссия. Победителем стала команда «Слован» из столицы Словакии Братислава.

Первый раунд 
Матчи первого раунда прошли с 26 по 28 сентября 2003 года в  Нови-Сад,  Амьене,  Барселоне,  Загребе и  Риге. Победители групп вышли во второй раунд.

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Группа B 

Время местное (UTC+2).

Группа C 

Время местное (UTC+2).

Группа D 

Время местное (UTC+2).

Группа E 

Время местное (UTC+2).

Второй раунд 
Матчи второго раунда прошли с 17 по 19 октября 2003 года в  Освенциме,  Руане,  Секешфехерваре и  Зволене. Победители групп выходят в Полуфинал.

Группа F 
Команда из Загреба выставила не полный состав и матчи с её участием были аннулированы.

Время местное (UTC+2).

Группа G 

Время местное (UTC+2).

Группа H 
Команды Казцинк-Торпедо и Альба Волан набрали одинаковое количество очков, матч между ними закончился вничью. Хоккеисты из Казахстана прошли в следующий этап, так как забросили больше шайб.

Время местное (UTC+2).

Группа I 

Время местное (UTC+2).

Полуфинал 
Матчи полуфинальных турниров прошли с 21 по 23 ноября 2003 года в  Хернинге и  Линце. Победители групп вышли в суперфинал.

Группа J 

Время местное (UTC+2).

Группа K 

Время местное (UTC+2).

Суперфинал 
Суперфинал прошёл с 8 по 10 января 2004 года в  Гомеле.

Группа M 

Время местное (UTC+2).

Группа N 

Время местное (UTC+2).

Матч за 5-е место 

Время местное (UTC+2).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC+2).

Финал 

Время местное (UTC+2).

Примечания

Ссылки 

 

2004